Berlins regerende borgmester () er regeringschef for delstaten Berlin, formand for Berlins senat og samtidig borgmester i Berlin. Vedkommende vælges af Berlins parlament, hvor der af de øvrige medlemmer af regeringen (senatorer) udpeges to som stedfortrædere. Borgmesteren har hovedsæde i statskansleriet, som befinder sig i Rotes Rathaus.

Tidligere blev titlen overborgmester (som i andre tyske byer) benyttet. Titlen regerende borgmester blev indført i Vestberlin i begyndelsen af den kolde krig. 

Dertil har hver tolv af Berlins distrikter en distriktsborgmester, som dog ikke er traditionelle borgmestre, da distrikterne (Bezirke) ikke er deres egne kommuner.

Regerende borgmestre

Eksterne henvisninger